Ilshat Galimzianovitch Faïzouline (en ) est un footballeur soviétique puis russe, d'origine tatar. Il est né le  à Ossinniki. Il jouait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Ilshat Faïzouline compte une sélection avec l'équipe de Russie en 1993.

Il est convoqué pour l'unique fois en équipe de Russie par le sélectionneur national Pavel Sadyrine, pour un match amical contre la France le . Il entre à la  minute de la rencontre, à la place de Dimitri Radchenko. La rencontre se solde par une défaite 3-1 des Russes.

Statistiques

Palmarès 
 CSKA Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1991
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1991.
 Finaliste de la Coupe d'Union soviétique en 1992.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Footballeur soviétique
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du Racing de Santander
Joueur du Villarreal CF
Joueur du FC Alverca
Joueur du SC Farense
Joueur du Getafe CF
Joueur de l'Altay SK
Joueur du FK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du FK Metallourg Lipetsk
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FC Urartu
Entraîneur du Kazanka Moscou
Naissance en mars 1973
Naissance dans l'oblast de Kemerovo